Table Tennis peut désigner :

Jeu vidéo 
 Table Tennis, un jeu vidéo de ping-pong sorti en 1972 sur la première console de jeux vidéo de l'histoire, la Magnavox Odyssey, qui a inspiré la création du jeu d'arcade Pong.
 Rockstar Games présente : Table Tennis (ou Table Tennis), un jeu de ping-pong sorti en 2006 sur Xbox360 et en 2007 sur Wii.